Great White Fleet – squadra navale statunitense
 Great White – gruppo musicale statunitense
 Great White– album dell'omonimo gruppo musicale del 1984
 47 metri - Great White – film del 2021 diretto da Martin Wilson